

Geografia 
 Oregon – stato federato
 Oregon – regione storica del Nordamerica

 Stati Uniti d'America
 Oregon – capoluogo della Contea di Ogle, Illinois
 Oregon – città della Contea di Holt, Missouri
 Oregon – città della Contea di Lucas, Ohio
 Oregon (town) – città della Contea di Dane, Wisconsin
 Oregon – villaggio della Contea di Dane, Wisconsin

Musica 
 Oregon – gruppo musicale statunitense
 Oregon – album degli Oregon del 1983

Navi 
 Classe Oregon City (incrociatore)